Zeh steht für:
 die Fußzehe, siehe Zehe (Fuß)

Zeh ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Wachter-Zeh (* 1985), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Brigitte Zeh (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Dieter Zeh (1932–2018), deutscher Quantenphysiker
 Dominik Zeh (* 1977), deutscher Ringer
 Ernst Zeh (1880–1954), deutscher Kunsthistoriker und Heimatforscher
 Franz Zeh (1900–1999), österreichischer Maler
 Jan Zeh (1817–1897), polnischer Pharmazeut
 Johann Nicol Adam Zeh  (1845–1916), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Johann Zeh (1816–1882), österreichischer Ingenieur und Lokomotivkonstrukteur
 Juli Zeh (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Zeh (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Zeh (1919–2013), deutscher Maler und Zeichner 
 Lothar Zeh (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Manfred Zeh (1933–2021), deutscher General der Nationalen Volksarmee
 Miriam Zeh (* 1988), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Redakteurin
 René Zeh (* 1973), deutscher Künstler
 Torsten Ruban-Zeh (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Hoyerswerda
 Ulrich Zeh (1946–2022), deutscher Maler und Grafiker
 Walter Zeh (* 1941/1942), österreichischer Bassist und Chorleiter
 Wolfgang Zeh (* 1942), deutscher Verwaltungswissenschaftler
 Wolfgang Zeh (* unbekannt), deutscher Kameramann

zeh steht für:
 Eastern Hongshuihe Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

ZEH steht für:
 Zentrale Erfassung Homosexuellendiskriminierung

Siehe auch:
 Čeh, Begriffsklärung
 Czéh, Begriffsklärung
 Zäh, Begriffsklärung
 Zehe, Begriffsklärung

Abkürzung